Code d'accès peut faire référence à :

Authentification 

 Mot de passe, un mot secret
 Code PIN, un numéro d'identification personnelle secret
Authentification par double facteurs (authentification forte), une méthode d'authentification utilisant des codes d'accès

Télécommunications 

 Indicatif téléphonique, utilisé pour établir une communication téléphonique en France
 Indicatif téléphonique international, utilisé pour établir une communication téléphonique dans le monde

Autres 

 Access Code (film), un film Américain de 1984

Homonymie